Томсино — деревня в сельском поселении «Себежское» Себежского района Псковской области, в части бывшей Долосчанской волости
 Томсино — деревня в сельском поселении «Себежское» Себежского района Псковской области, в части бывшей Томсинской волости